Баймырза — название населённых пунктов в Казахстане:
 Баймырза — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Баймырза (до 2004 г. — Покорное) — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
Баймырза (до 2021 г. — Коммунизм) — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.